Patti (Italië), een gemeente in Italië
Patti (India), een plaats in India